Místodržitelský palác je či býval sídlem místodržitele. Konkrétně může jít o:

 Místodržitelský palác (Brno)
 Místodržitelský palác (Bratislava)
 České místodržitelství – bývalý místodržitelský palác ve Sněmovní ulici v Praze